Kohli ist der Familienname folgender Personen:

 Dalip Rai Kohli (1919–2007), indischer Politiker
 Faqir Chand Kohli (* 1924), indischer Ingenieur und Unternehmer
 F. C. Kohli (1924–2020), indischer Industrieller
 Fränzi Mägert-Kohli (* 1982), schweizerische Snowboarderin
 Hans Kohli (1900–1982), Schweizer Gärtner 
 Kunal Kohli, indischer Regisseur
 Ludwig Kohli (1769–1838), Archivsekretär in Oldenburg und Leiter des Provinzialarchivs
 Martin Kohli (* 1942), schweizerischer Soziologe
 Paul Kohli (1850–1907), preußischer Jurist, Bürgermeister sowie Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs
 Rahul Kohli (* 1985), britischer Schauspieler
 Robert Kohli (1896–1977), schweizerischer Jurist und Diplomat
 Vania Kohli (* 1959), Schweizer Politikerin (BDP)
 Virat Kohli (* 1988), indischer Cricketspieler

Siehe auch:
 Köhli
 Koli (Begriffsklärung)
 Coli